Pigres kan syfta på:

 Pigres från Halikarnassos, antik grekisk poet
 Pigres från Karien, antik persisk sjöofficer
 Pigres från Paionien, antik härskare på Balkan